Adrar (provincie), een provincie van Algerije
Adrar (stad), de hoofdstad van de provincie
Adrar (regio), een regio van Mauritanië